Druidství může mít více významů, vztahujících se k pojmu:

 Druid – „druidství“ – označení příslušnosti ke společenské vrstvě druidů ve starověké keltské společnosti
 Neodruidismus – „neodruidství“, příp. „novodruidství“ – označení příslušnosti k současnému novopohanskému hnutí, pro které se někdy používá nepřesného pojmu druidství